Сико́рский ( / ) — польская фамилия, имеет женскую форму .

Сикорский 
 Сикорский, Александр Сергеевич (род. 1995) — российский футболист, вратарь.
 Сикорский, Анатолий Сергеевич (род. 1956) — депутат ГД шестого созыва.
 Сикорский, Вадим Витальевич (1922—2012) — русский советский поэт и прозаик, переводчик, сын Татьяны Сикорской.
 Сикорский, Вилен Владимирович (род. 1932) — советский и российский востоковед-индонезист, филолог, переводчик.
 Сикорский, Владислав (1881—1943) — польский военный и политический деятель, генерал, глава правительства Польши в эмиграции.
 Сикорский, Всеволод Михайлович (1923—1981) — белорусский советский историк и общественный деятель.
 Сикорский, Даниэль (род. 1987) — австрийский футболист.
 Сикорский, Иван Алексеевич (1842—1919) — русский психиатр, профессор Киевского университета.
 
 Сикорский, Казимеж (1895—1986) — польский композитор и музыкальный педагог.
 Сикорский, Михаил Иванович (1923—2011) — генеральный директор Национального историко-этнографического заповедника «Переяслав», Герой Украины.
 
 Поликарп (Сикорский) (Сикорский, Пётр Дмитриевич, 1875—1953) — митрополит, временный администратор Православной автокефальной церкви на оккупированных землях Украины (1941—1944).
 Сикорский, Радослав (род. 1963) — польский политик.
 Сикорский, Сергей Иванович (1907—1960) — советский партийный и военный деятель. Герой Советского Союза.
 Сикорский, Степан Харитонович (1918—1943) — Герой Советского Союза.
 Сикорский, Томаш (1939—1988) — польский пианист и композитор.
 Сикорский, Фёдор Фёдорович (род. 1970) — советский и белорусский футболист.
 Сикорский, Францишек (1889—1940) — бригадный генерал Войска Польского.
 Сикорский, Шимель-Лейба Вульфович (1884—1927) — член Боевой организации эсеров, один из участников убийства министра внутренних дел В. К. Плеве.



Другое 
 Sikorsky Aircraft — фирма-производитель вертолётов и самолётов, основанная Игорем Ивановичем Сикорским.
 Сикорски (нем.) — немецкое музыкальное издательство.
 Рудольф Сикорски — персонаж цикла романов, посвящённых миру Полудня братьев Стругацких.
 Сикорский — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.